Nascimento kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco Paiva Nascimento
 Luciana B. Nascimento

Robotskapade auktorsförkortningar